Ге́тин Уи́нн Джонс (; , Перт, Австралия) — валлийский и австралийский футболист. Выступает на позициях правого защитника и правого полузащитника. Игрок клуба «Болтон Уондерерс».

Клубная карьера 
Гетин Джонс — воспитанник футбольного клуба «Эвертон», в систему которого попал в 2008 году.

Дебют футболиста в основном составе «Эвертона» состоялся 11 декабря 2014 года, когда Джонс вышел на замену Тайасу Браунингу в матче Лиги Европы против российского «Краснодара».

25 марта 2015 года Джонс на правах аренды перешёл в клуб «Плимут Аргайл», где принял участие в 7 матчах.

Вторую половину сезона 2016/17 провёл в аренде в клубе чемпионшипа «Барнсли», за который отыграл в 17 играх.

5 января 2018 года было объявлено о переходе Джонса в футбольный клуб «Флитвуд Таун».

Карьера в сборной 
Имеет право выступать за сборную Уэльса и сборную Австралии. Играл за юношеские и молодёжные сборные Уэльса.

Летом 2017 года впервые получил вызов в главную сборную Уэльса

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Флитвуд Таун»
Игроки ФК «Мансфилд Таун»
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»